phönikisch steht für:
 Phönikier, Volk der Phönizier
 phönikische Sprache, siehe phönizisch-punische Sprache